Li Hongxue (; ur. 9 marca 1984 w Harbinie) – chińska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka zimowych igrzysk azjatyckich, olimpijka.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Chińscy biegacze narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Harbinie